Stolpersteine in Bayern listet jene Orte mit Stolpersteinen in Bayern, deren Stolpersteinlisten bereits erstellt wurden:

Weblinks 

 Gunter Demnigs Webseite zum Stolperstein-Projekt
 OpenStreetMap-Karte mit Stolpersteinen

 
Denkmalwesen (Bayern)